Ла Мантекиља има више значења:

 Ла Мантекиља (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мантекиља (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мантекиља (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику